Colostethus dysprosium — вид рода тёмных древолазов семейства древолазов.

Этот вид встречается только в одном месте в департаменте Антьокия, Колумбия, на высоте 1300—1400 м над уровнем моря. Головастики развиваются в воде.

Ссылки 
 AmphibiaWeb — Colostethus dysprosium
 Catalogue of Life
 Names described as 'Colostethus dysprosium'
 UNEP-WCMC Species Database Colostethus dysprosium

Древолазы
Животные, описанные в 2000 году
Эндемики Колумбии